Кадетская роща:
 Кадетская роща — историческая местность в Киеве.
 Кадетская Роща (ручей) — ручей в местности Первомайский массив, правый приток Лыбеди.